Plusieurs châteaux portent le nom de château d'En-Bas, parmi lesquels : 
 le château d'En-Bas de Belloy-sur-Somme, en France
 le château d'En-Bas de Mex, dans le canton de Vaud en Suisse
 le château d'En-Bas de Broc, dans le canton de Fribourg en Suisse